Death Certificate — второй студийный альбом Ice Cube выпущенный в 1991 году на лейблах Lench Mob Records и Priority Records. Из-за его расово и политически насыщенного содержания, и жестких заявлений Ice Cube о торговле наркотиками, расовом профилировании и праве хранить и носить оружие, Death Certificate был одобрен критиками, но получил большую дозу противоречия после его выпуска.

Содержание 
По задумке Ice Cube альбом был разделен на две части. Первая часть называется «The Death Side» и повествует она о том что творилось на улицах в то время а именно о преступности, продаже наркотиков, насилии и полицейском беспределе. Европейская версия альбома была изменена. Она исключала треки «Black Korea» и «No Vaseline». Трек «Black Korea» был воспринят как ответ на смерть Латаша Харлинс, 15-летней афроамериканки, которая была застрелена корейским владельцем магазина 16 марта 1991 года в ссоре за бутылку апельсинового сока. Композиция «No Vaseline» это дисс трек на бывших коллег по N.W.A. — Eazy-E, Dr.Dre, MC Ren, DJ Yella и их менеджеру Джерри Хеллеру. По сей день этот трек является одним из лучших диссов за всю историю хип-хопа.

Коммерческий успех 
Альбом был сертифицирован организацией RIAA как платиновый 20 Декабря 1991 года. На альбом вышли синглы «Steady Mobin'» и «True to the Game» но особого успеха они не принесли.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Айс Кьюба
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы Priority Records